Lee Jones (1970–), calciatore gallese
Lee Jones (1973-), calciatore gallese
Lee Jones (1975–), calciatore neozelandese